1. division i ishockey 1988-89 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1988-89. Turneringen havde deltagelse af syv hold, som spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 24 kampe til hvert hold.

Vinderen af turneringen, Vojens IK, rykkede direkte op i Eliteserien, mens holdene, der sluttede på anden- eller tredjepladsen, Rungsgted IK og IK Skovbakken spillede kvalifikation mod nr. 5, 6 og 7 fra Eliteserien om de sidste tre pladser i den efterfølgende sæson i Eliteserien. De to 1. divisionshold formåede imidlertid ikke at spille sig til en plads i Eliteserien.

Resultater og stillinger 

De syv hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 24 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 Politiken 17., 24. og 31. oktober, 7. og 14. november, 5., 12. og 19. december 1988, 9., 16., 23. og 30. januar, 6., 13. og 20. februar 1989.

Noter 

1988-89
Ishockey i 1988
Ishockey i 1989